Il doppio femminile  del torneo di tennis Estoril Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Petra Mandula e Patricia Wartusch che hanno battuto in finale Maret Ani e Emmanuelle Gagliardi 63-7, 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (campionesse)
 Jelena Kostanić /  Barbara Rittner (primo turno)

 Kristie Boogert /  Magüi Serna (semifinali)
 Tat'jana Puček /  Olena Tatarkova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2003